Elizabeth May kan henvise til flere personer:

 Liz May – luxembourgsk atlet
 Elizabeth May (politiker) – canadisk politiker